Ebertsöd ist der Ortsname von

 Ebertsöd (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Ebertsöd (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern